Engelska kyrkan kan avse
 Engelska kyrkan – statskyrkan i England
 Engelska kyrkan – en kyrkobyggnad som tillhör Engelska kyrkan i stadsdelen Inom vallgraven i Göteborg, se  Saint Andrew's Church, Göteborg
 Engelska kyrkan, Stockholm – en kyrkobyggnad i Diplomatstaden, Stockholm

Se även 
 Anglikanska kyrkogemenskapen